Narciso López – generale, patriota venezuelano
 Narciso López Rodríguez – calciatore messicano